Никола́й Ива́нович Сизо́в:
 Сизов, Николай Иванович (1886—1962) — русский, советский композитор.
 Сизов, Николай Иванович (1915—1991) — советский актёр театра, мастер художественного слова, народный артист РСФСР.